Miejscowości w Polsce:
 Tolniki Małe
 Tolniki Wielkie